Сентелек — село в Чарышском районе Алтайского края. До 4 марта 2022 года центр Сентелекского сельсовета.

История 
Ранняя дата возникновения села и происхождение наименования не установлены документально. Одна из версий, основанная на опросе старожилов, говорит о том, что село создали переселенцы из центральной России в 1829 году, когда в первой половине XIX века началось активное заселение Уймонской долины на Алтае. Вероятно, вначале, так же, как и в других случаях, земли арендовались жителями деревни, и только потом она была зарегистрирована официально.

Дата регистрации села обозначена в архивном фонде Алтайского горного правления «Ревизские сказки по деревням Чарышской волости, Бийского уезда за 1834 год». В них говорится о деревне Сентелецкой Чарышской волости, Бийского уезда, Томской губернии ― февраль 1834 года (ФД 2. О п. 1 д. 8260. Л 342). Именно в 1834 году села были объединены в Уймонскую инородную управу.

В 1911 году упоминается о Сентелекской Варваринской ярмарке в селе Сентелек Бащелакской волости. Ярмарка собирала до 2 тысяч торговцев и покупателей из окрестных сел и деревень, а товары привозили около 50 торговых лавок и купцов. Торговали, в основном, хлебом, а также промышленными товарами мануфактурой, железом и железно-скобяными изделиями, галантереей. Продавали и покупали мясо, жировой товар и пушнину. В ярмарке участвовали промысловики и торговцы из коренных жителей (телеутов). В 1911 году на ярмарку было привезено учтенных товаров на 17 тыс. руб. и продано на 3,5 тыс. руб.

Наименование села, предположительно, возникло от тюркского слова «сентелек», коренные жители Алтая говорят, что слово переводится как «олень», другие старожилы называют источником имени села реку Сентелек.

География 
Село расположено в южной части региона в долине одноимённой реки Сентелек, в месте впадения в Чарыш. Долину окружают отроги Бащелакского хребта высотой от 500 до 1200 над уровнем моря.

Климат 
Средняя температура января −17 °C, июля +18 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 600 мм.

Население

Экономика 
В селе находятся предприятия по производству и переработке сельхозпродукции, общеобразовательная школа, детский сад, медучреждение, сеть магазинов, центры досуга. Основное направление экономики — мясомолочное животноводство, мараловодство, коневодство и пчеловодство. В селе расположено Новоталицкое опытно-производственное хозяйство, занимающееся разведением крупного рогатого скота, маралов и племенных лошадей.

Туризм 
В летнее время Сентелек является одним из мест, которые охотно посещают туристы.

Спелеологи из Томского университета в 1970 году нашли две пещеры в окрестностях села Сентелек: Поганая и Покровская (15 и 5 метров глубины). В 1991 году близ села Шульгой Петром Ивановичем был открыт археологический комплекс «Царский курган», относящийся к VI—IV векам до н. э. Найденные погребальные пирамиды, курганы и стоянки древнего человека представляют большой интерес для учёных. Интерес у туристов вызывают грот «Урочище Балчиково‐9», в 4 км западнее села у подножья г. Балчикова и 13-метровый карстовый колодец на правом берегу реки Сентелек и её правого притока, реки Солоновки.

В Сентелеке есть несколько гостевых домиков, а также на усадьба «Лесная», рыбацкая деревня «Ауловский плес». Помимо экскурсий к озеру «Озерное», водопаду «Хрустальный», есть маршрут к археологическому комплексу «Царский курган» диаметр которого равен 46 метрам, а высота достигает 2 метров. Курган — место захоронения вождей древних племен, его возраст — более 2,5 тысячелетий.

Разработан маршрут сплава по реке Чарыш, можно сходить на пасеку и маральник, воспользоваться услугами пантовых лечебных ванн, которые круглый год принимают туристов на берегу реки Сентелек.

Люди 
В селе родился Герой Советского Союза Дмитрий Пастухов.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Чарышского района